Глазуновская — название населённых пунктов.

Россия 
 Глазуновская — станица в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Глазуновская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.